Il singolare del torneo di tennis Colonial National Invitational 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore John Alexander che ha battuto in finale Dick Stockton 7-62, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Marty Riessen (primo turno)
 John Alexander (Campione)
 Cliff Richey (secondo turno)
 Paul Gerken (secondo turno)

 Robert Lutz (primo turno)
 Phil Dent (secondo turno)
 Tom Gorman (primo turno)
 Stan Smith (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Colonial National Invitational 1975